Тисилио (умер в 640 году) — святой епископ валлийский. День памяти — 8 ноября.

Святой Тисилио, также известный как святой Сулиак (лат. Tysilius, Suliacus), принц и ученый, был сыном Брохвайла Искитрога, правящего короля Повиса и племянником по материнской линии святого Динауда, игумена Бангорского, принимавшего видное участие в делах Уэльса в тревожный период начала VII века.

Литература 
Roberts, Brynley F (Ed.). Brut y Brenhinedd (Llanstephan MS 1), Brut y Brenhinedd. Llanstephan MS. 1 version. Selections. Mediaeval and Modern Welsh series 5. Dublin, 1971. Extracts and discussion.
Simpson Jones, T. and Owen, R. (1901), A History of the Parish of Guilsfield (Cedigva), Montgomery Collections 31, 129–200.

Ссылки 
Tysilio, St Tysilio, Suliau (fl. c. 600)

Святые Уэльса
Христианские святые VII века
Святые по алфавиту
Умершие в 640 году
Епископы